Lavardin (Loir i Cher), municipi al departament del Loir i Cher i a la regió de  
 Lavardin (Sarthe), municipi al departament del Sarthe 
 Senyoria de Lavardin, jurisdicció feudal francesa del Maine 
 Senyoria de Lavardin (Vendôme), senyoria feudal del Comtat de Vendôme centrada al castell de Lavardin, a l'actual Loir i Cher, que controlava la vall del Loir
 L'inspector Lavardin, pel·lícula francosuïssa dirigida per Claude Chabrol, estrenada el 1986